Een verkeersweg:
 N404 (België)
 N404 (Frankrijk)
 N404 (Nederland), zie Provinciale weg 404
 N404 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing